Een verkeersweg:
 N409 (België)
 N409 (Frankrijk)
 N409 (Nederland), zie Provinciale weg 409
 N409 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing